Een rijk met een keizer aan het hoofd
Keizerrijk (Hulst), een buurtschap ten noorden van Boschkapelle
Keizerrijk (straat), een straat in Amsterdam